Venom signifie « venin » en anglais.

Venom peut aussi désigner :

Musique 
 Venom, groupe de heavy metal britannique ;
 Venom, cinquième album studio du groupe de metalcore gallois Bullet for My Valentine ;
 Venom, chanson de l'album Kamikaze de Eminem.

Cinéma et télévision 
 Venom, film britannique réalisé par Peter Sykes en 1971 ;
 Venom, titre original du film britannique Venin, réalisé par Piers Haggard en 1981 ;
 Venom, film américain réalisé par Brett Bower en 2004 ;
 Venom, film américain réalisé par Jim Gillespie en 2005 ;
 Venom, film américain réalisé par Ruben Fleischer en 2018 ;
 Venom: Let There Be Carnage, film américain réalisé par Andy Serkis en 2021.

Véhicules 
 De Havilland Venom, avion de chasse britannique des années 1950 ;
 Dodge Venom, concept car américain de 1994 ;
 Hennessey Venom GT, voiture de sport américaine des années 2010 ;
 Hennessey Venom F5, voiture de sport américaine de 2021.

Dans la fiction 
 Venom, un personnage de bandes dessinées ennemi de Spider-Man.

Homonymie de titre